Saab pode se referir a:
Saab AB - empresa criadora de Sistemas de Defesa Aeroespacial, sediada na Suécia. 
Saab Automobile - empresa construtora de automóveis, sediada na Suécia.
Saab JAS 39 Gripen - avião de caça, construído pela Saab AB

Desambiguação